GP steht für:
 EMD GP-Serie, eine Modellreihe von Diesellokomotiven (General Purpose)
 GP (Album), ein Musikalbum von Gram Parsons
 GP (Automarke), britische Automarke (Grand Prix)

GP steht als Abkürzung für:
 GamePro, ein Videospielemagazin
 Gauteng (südafrikanische Province), Kfz-Kennzeichen
 Gelecek Partisi, (türkisch für „Zukunftspartei“)
 Gemeinschaftspraxis
 general practitioner, englisch für Hausarzt
 Genç Parti, türkisch für „junge Partei“
 Generalprobe, letzte Probe vor der Premiere
 Generative Programmierung
 Generische Programmierung
 Genetische Programmierung
 German Parcel, ein Logistikunternehmen heute bekannt als General Logistics Systems Germany
 Geschäftsprozess
 Glykoproteine
 Göppingen bzw. Landkreis Göppingen, Kfz-Kennzeichen
 Göteborgs-Posten, eine schwedische Tageszeitung
 Gold Peak, ein chinesischer Hersteller von Akkumulatoren und Batterien
 Grand Prix (französisch für „Großer Preis“), eine Sammelbezeichnung für Wettbewerbe
 Grafikprozessor (englisch Graphics Processor)
 Green Party, Parteien
 Ground Protective, englisch für Masse (Elektronik)
 Guadeloupe (nach ISO 3166), ein Überseedépartement Frankreichs in der Karibik
 Guitar Pro, ein Mehrspur-Notensatzprogramm mit Hybrid-Darstellung
 Gut Pfad!, ein Pfadfindergruß

Gp steht für:
 Grenzpunkt (Betriebsstelle) laut Betriebsstellenverzeichnis

gp steht für:
 .gp, die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) des französischen Überseegebietes Guadeloupe

Abkürzung